Тернопільська міська комунальна лікарня № 2 — лікувальний заклад у Тернополі.

Основні напрями діяльності:

Історія 
Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 почала діяти 19 січня 1975 року.

Структурні підрозділи

Кафедра терапії і сімейної медицини ТДМУ 
На базі лікарні розташована кафедра терапії і сімейної медицини Тернопільського державного медичного університету.

Персонал

Головні лікарі 
 Василь Шкробот — сприяв будівництву й організації лікарні, її 1-й головний лікар (за сумісництвом)
 Віктор Кміта — нині

Працюють 
 Мар'ян Гребеник — кардіолог, професор,
 Ігор Дзюбановський — професор,

Працювали 
 Алла Байдак — терапевт (1991—?),
 Петро Ковалик — отоларинголог (1975—1985), нині — в Тернопільській університетській лікарні,
 Віктор Овчарук — акушер-гінеколог (середина 2000-х), нині — голова Тернопільської обласної ради.
 Ліна Петрук-Попик — ендокринолог у 1992—2002

Меморіальні скульптури

Примітки

Джерела

Посилання 
 
 Мережа медичних закладів // Управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації.

Засновані в Україні 1975
1975 у Тернопільській області
19 січня
Січень 1975
1975 у медицині